Cette page propose une liste des joueurs du GFC Ajaccio.

Effectif actuel

A 
  Délis Ahou, 2005-2006
  Philippe Anziani, 1994-1996
  Catilina Aubameyang, 2010
  Christophe Aubanel, 2009-2010

B 
  Jacob Ba, 2004-2005
  Ismaël Bangoura, 2003-2005
  Serge Barrientos, 1972-1975
 / Abdoulaye Barry, 2004-2005
  Christophe Bastien, 2009-2010
  Patrick Beneforti, 2005-2008
  Yohan Bocognano, 2011-
  Quentin Boesso, 2010-2012
 / Boban Božović, 1994-1995
  Félix Burdino, 1965-1968

C 
  Pierre Cahuzac, 1961-1975
  Yannick Cahuzac, ?-2002
  Guy Calléja, 1971-1975
  Jean-Christophe Cano, 1993
  Jean-Pierre Carayon, 1965-1968
  Marc-Kanyan Case, 1975-1977
  Laurent Castro, 1994-1995
  François Ciccolini, 1988-1990
  Mickaël Colloredo, 2010-
  Emmanuel Corrèze, 2003-2004

D 
  Frédéric Danjou, 2008-2010
  Thomas Deruda, 2011
  Guillaume Deschamps, 2000-2001
  Christophe Destruhaut, 1996-2000
  Éric Dewilder, 1995-1996
(FRA-d) Matieu Duplan,
1997-1998

E 
  Christophe Ettori, 2007-2009
Mathieu Duplan 1997/1998

F 
  Cédric Faivre, 2002-2003
  Ibrahima Faye, 1998-1999
  Mamadou Faye, 1998-1999
  Sébastien Fidani, 1999-2000
  Julien François, 2000-2001
  Jean-Claude Ferrando, 1981-1988
  Jean-Pierre Fiori, 1999-2008

G 
  Antoine Garceran, 1981-1983
  Baptiste Gentili, 1974-1975
  Éric Geraldes, 1991-1993
  David Giguel, 1995-1996

H 
  Benoît Haaby, 2004-2006
  Paul-Ferdinand Heidkamp, 1977-1978

I 
  Bernard Iché, 1971-1972

J

K 
  Yannick Kamanan, 2004-2005
  Amor Kehiha, 2012-
 / Alseny Keita, 2006-2007

L 
  Olivier Labruna, 2007-2009
  Loïck Landre, 2012-2013
  Juan Larré, 1990-1993
  Gérard Lefillatre, 1973-1979
  Patrick Leonetti, 2002-2004
  Philippe Levenard, 1986-1987
  Marc Libbra, 2003-2004
  Samuel Lobé, 1986-1987
  Claude Lowitz, 1994-1995
  Cédric Lubasa, 2012
  Florian Lucchini, 2001-2009

M 
  Paul Maisonneuve, 2011-2012
  Cyrille Makanaky, 1985-1987
  Pascal Mandart, 1992-1994
  Jean-Jacques Mandrichi, 2012-2013
  Paul Manon, 1969-1971
  Fodé Mansaré, 1998-1999
  Christophe Maraninchi, 2003-2004
  Louis Marcialis, 1977-1978/1987-1988
  Rémi Maréval, 2004-2005
  Franck Maufay, 1990-1991
  Guy Mauffroy, 1979-1980
  Philippe Mazzuchetti, 1998-1999
  Samuel Meilley, 1990-1993
  Christophe Meslin, 2000-2001
  François Milazzo, 1964-1966
  Alain Mistre, 1968-1970
  Jacky Montagne, 1971-1972
  Ange-François Marcheschi, 1977-2021
  Antoine CALDERON 2006 2021

N 
Napoli Claude 65/66

O 
  Samuel Ojong, 2005-2007
  Pascal Olmeta, 1997-1999
  Chérif Oudjani, 1997-1998

P 
  Mickaël Pagis, 1998-1999
  Olivier Pantaloni, 1992-1993
  Cédric Pardeilhan, 1998-2000
  José Pastinelli, 1989-1994
  Gilbert Planté, 1966-1970
  Julien Poueys, 2004

Q

R 
  Ibrahim Rachidi, 2010-
  Cyril Revillet, 2001-2002
  Yannick Rott, 2003-2004

S 
  Éric Sabin, 1997-1998
  Étienne Sansonetti, 1972-1976
  Armand Sène, 1991-1994
  Michel Sénéchal, 1978-1979
  Ahmed Sidibe, 2005-2006
 / Moussa Sidibé, 2005-2006 
  Sadio Sow, 1998-2000

T  
  Charles Tamboueon, 1968-1972
  Steeve Théophile, 2008-2009
  Noël Tosi, 1981-1982
  Youssouf Touré, 2012

U

V 
  Patrick Van Kets, 1998-1999
  Albert Vanucci, 1982-1983
  Roland Vieira, 2007-2008

W

X

Y

Z 
  Yannick Zambernardi, 1998-1999
  Hysen Zmijani, 1991-1994
  Roberto Zywica, 1976-1977

Ajaccio Gazelec